Магінданао — одна з мов південнофіліпінської гілки філіппінської зони австронезійських мов.
 Магінданао — один з народів групи моро на Філіппінах, який проживає на острові Мінданао.
 Магінданао (1515—1888) — мусульманська країна, що існувала в XV—XIX століттях на острові Мінданао (Філіппіни).

 Магінданао — провінція Філіппін, розташована в Автономному регіоні у Мусульманському Мінданао на острові Мінданао.